Келвин Матеус де Оливейра (; родился 1 июня 1993 года в Куритиба, Бразилия) — бразильский футболист, вингер клуба «Коритиба».

Биография 
Келвин — воспитанник клуба «Парана». 13 октября 2010 года в матче против «Гуаратингета» он дебютировал в бразильской Серии B. В этом же поединке Келвин забил свой первый гол за «Парану». Летом 2011 года он перешёл в португальский «Порту». Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. Для получения игровой практики Келвин сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве». 21 августа в матче против «Академики» из Коимбры он дебютировал в Сангриш лиге. После окончания аренды Келвин вернулся в «Порту». 11 ноября 2012 года в поединке против «Академики» он дебютировал за «драконов», заменив во втором тайме Хамеса Родригеса. 8 апреля в матче против «Браги» Келвин сделал «дубль», забив свойи первые голы за «Порту». В составе Порту он выиграл чемпионат и дважды завоевал Суперкубок Португалии.

Келвин не был основным футболистом поэтому в 2015 году на правах аренды вернулся на родину, став футболистом клуба «Палмейрас». 9 мая в матче против «Атлетико Минейро» он дебютировал в бразильской Серии A. В составе «Палмейраса» Келвин стал обладателем Кубка Бразилии.

В начале 2016 года он на правах аренды перешёл в «Сан-Паулу». 14 февраля в матче против «Коринтианс» Кевлин дебютировал за новую команду. 31 марта в поединке против «Атлетико Линенсе» он забил свой первый гол за «Сан-Паулу». 6 апреля в матче Кубка Либертадорес против венесуэльского «Трухильянос» Кевлин забил гол.

Достижения 
Командные

 «Порту»
  Чемпионат Португалии по футболу — 2012/2013
 Обладатель Суперкубка Португалии — 2012
 Обладатель Суперкубка Португалии — 2013

 «Палмейрас»
 Обладатель Кубка Бразилии — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Сан-Паулу»